Laurasiatheria je linie placentálních savců, do které se řadí letouni (Chiroptera), hmyzožravci (Eulipotyphla), sudokopytníci (Cetartiodactyla) včetně kytovců (Cetacea), lichokopytníci (Perissodactyla), šelmy (Carnivora) a hmyzožraví luskouni (Pholidota). Původ kladu je kladen do superkontinentu Laurasie (s posledním předkem před 76 až 90 miliony lety).

Sesterskou linií je Euarchontoglires, která zahrnuje mimo jiné primáty (Primates) a hlodavce (Rodentia). Nadřazenou je linie Boreotheria („severní savci“), ke které je sesterská větev jihoamerických chudozubých savců Xenarthra.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Placentálové